Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Bużoku
 Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Hrabarki
 Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Krasnej
 Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Meczetnej
 Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Rośki
 Hnyła (ukr. Гнила) – rzeka na Ukrainie, dopływ Stryja

Zobacz też 
 Gniła (ukr. Гнила, Hnyła) – rzeka na Ukrainie, dopływ Zbrucza
 Karpackie, dawniej Hnyła – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim